Аникщяй ():
 Аникщяй — город в северной части Литвы, административный центр Аникщяйского района и Аникщяйского староства.
  — литовский журнал, выходил с 1991 года по 2003 год.
  — литовский футбольный клуб из одноимённого города.
  — хутор в Аникщяйском старостве Аникщяйского района Литвы.